Le presenti tabelle riassumono i risultati elettorali della Lega per Salvini Premier nelle regioni italiane.

Risultati recenti

Parlamento Italiano

Parlamento Europeo

Consigli Regionali

Andamento storico dei risultati 

I valori espressi si riferiscono alla percentuale sui voti validi. Per le elezioni politiche, il dato si riferisce all'elezione dei deputati italiani, prendendo in considerazione la parte proporzionale durante i periodi in cui sono state in vigore la legge Mattarellum, ad eccezione del dato della Valle d'Aosta, che ha votato anche durante tale periodo con il sistema maggioritario, e la Rosatellum.

Legenda 
P = Elezioni politiche
R = Elezioni regionali
E = Elezioni europee
     = La lista non è stata presentata in questa regione e in questa tornata elettorale
N.D. = La tornata elettorale non si è tenuta in questa regione

Note

Voci correlate 
 Lega per Salvini Premier

Collegamenti esterni
 

Lega per Salvini Premier
Lega per Salvini Premier